

Правила 
 1978—1999 (ФИБА ера):
 У свим утакмицама примењивала се мешавина НБА и ФИБА правила.

 2003— (УЛЕБ ера):
 У утакмицама које су игране на тлу САД и Канаде примењивала су се НБА правила, а о њиховом поштовању старала су се три НБА судије. У утакмицама које су игране ван САД и Канаде примењивала су се такође НБА правила, али тада су судијску тројку сачињавала два НБА и један евролигашки арбитар.

1978—1999 (ФИБА ера)

1978

1980—1989

1990—1999

2003— (УЛЕБ ера)

2000—2009

2010—

Успешност клубова

НБА

Куп европских шампиона / Евролига

Спољашње везе 
 Историја утакмица које су НБА тимови играли у Европи
 Утакмице између европских и НБА тимова

У
НБА